Täby (gemeente), een gemeente in Zweden
 Täby (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente